

Abréviation 
Common Unix Printing System ou CUPS, système modulaire d'impression.

Nom 

Le mot anglais cups est le pluriel de cup qui signifie coupe, tasse ou gobelet en français.

Plusieurs chansons portent ce nom :
Cups d'Underworld, sortie en 1999.
Cups de Roy Nathanson et Debbie Harry, sortie en 2000.
Cups de Lulu and the Lampshades, sortie en 2011.

Voir aussi 
Cup

Sigle de 4 caractères